Die Russen kommen steht für:

 Die Russen kommen, deutscher Film von Heiner Carow (1968)
 Die Russen kommen! Die Russen kommen!, US-amerikanischer Film von Norman Jewison (1966)
 Die Russen kommen, Lied der Band Erste Allgemeine Verunsicherung (1998) 
 Die Russen kumman, Extrafolge von Horvathslos, österreichische Videoreihe